Франс:

Персоны 
 Франс, Анатоль (1844—1924) — французский писатель и литературный критик.
 Франс, Джозеф Натаниэль (1907—1997) — сент-китс и невисский государственный и политический деятель.
 Франс, Эурилда (1865—1931) — американская художница.
 Франс, Нариссара (род. 1990) — британская модель и музыкант тайского происхождения.
 Франс, Питер (род. 1935) — английский филолог-романист, литературовед.
 Франс, Райан (род. 1980) — футболист, правый центральный полузащитник «Шеффилд Юнайтед».
 Франс (род. 1998) — шведский певец.
 Франс, Ян (1937—2021) — нидерландский футболист.

Корабли 
 Франс — французский линейный корабль.
 Франс II — французский пятимачтовый барк.
 Франс (1912) — пассажирский лайнер.
 Франс (1961) — пассажирский лайнер.

Прочее 
 Франс-Пресс — старейшее в мире информационное агентство.

См. также 
 Франса
 Франсе
 Франц
 Франция (значения)